Венгрия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля. На девятой зимней Олимпиаде подряд венгры остались без наград, последний раз они завоёвывали медали в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Состав и результаты

Биатлон 

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Конькобежный спорт 

Мужчины
 Индивидуальные гонки

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Спринт

Шорт-трек 

 Мужчины

Примечания 

Венгрия
Зимние Олимпийские игры